Георгий Николаевич Малиновский (, с. Бричаны, Молдавская ССР, СССР — ) — белорусский педагог, многолетний директор профессионального агролесотехнического колледжа имени К. П. Орловского. Был основателем Могилёвского зоосада и инициатором создания музейно-исторической экспозиции под открытым небом на территории колледжа.

Биография 
Родился 9 декабря 1942 года в селе Бричаны Хотинского уезда Молдавской ССР. В 1969 году окончил Могилёвский педагогический институт по специальности «история и обществоведение». С 1987-го года и до самой смерти Георгий Малиновский работал директором Могилевского государственного ордена Трудового Красного Знамени профессионального агролесотехнического колледжа имени К. П. Орловского.

Г. Малиновский был основателем Могилёвского зоосада. Благодаря ему в колледже появилась музейно-историческая экспозиция под открытым небом, посвященная освобождению Могилёва и деревни Буйничи: на территории колледжа откопали дзот.

Награды 
Малиновский награждён орденом Почета, медалью «За трудовые заслуги», нагрудным знаком «За заслуги в развитии профтехобразования», многочисленными почетными грамотами правительства. Он заслуженный работник образования, «Человек года» Могилевской области — 2002, внесен в Книгу славы Могилевщины в 2009 году. С 2013 года Георгий Малиновский является Почётным гражданином Могилёва — на площади Звёзд есть его именная звезда.

Примечания

Ссылки 
 МАЛИНОВСКИЙ Георгий Николаевич
 Прохорович Петр Васильевич открывает Республиканский конкурс профессионального мастерства среди сельских училищ. Малиновский Георгий Николаевич -директор ПТУ № 1 г Могилева,Толмачев Евгений Николаевич, Малашевич Владимир Владимирович (Буйничи)
 Водны маршрут з «варагаў у грэкі» па Магілёўшчыне будзе стартаваць у Александрыі
 НА 79-М ГОДЗЕ ПАЙШОЎ З ЖЫЦЦЯ ГЕОРГІЙ МІКАЛАЕВІЧ МАЛІНОЎСКІ

Почётные граждане Могилёва
Педагоги Белоруссии
Заслуженные работники образования Республики Беларусь
Выпускники Могилёвского государственного университета